Истье — название населённых пунктов в России:
 Истье — село в Жуковском районе Калужской области.
 Истье — село в Старожиловском районе Рязанской области.